Момпер (, ) — нидерландская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Момпер, Йоос де (1564—1635) — нидерландский художник.
 Момпер, Вальтер (род. 1945) — немецкий политик.